Lindbom är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Lindbom 1 145
 Lindbohm 26
Tillsammans blir detta 1 171 personer.

Personer med efternamnet Lindbom eller med varianter av detta namn

 Alf Lindbom (1908–1987), kammarmusiker och konstnär
 Carl Georg Lindbom (1847–1922), kemist och läroverkslektor
 Dénis Lindbohm (1927–2005), författare och mystiker
 Hans Lindbom (född 1953), fotbollsspelare och idrottsledare
 Johan Lindbom (född 1971), ishockeyspelare
 Josef Lindbom, friidrottare, världsrekordhållare
 Karl Petter Lindbom (1787–1849), krögare
 Lasse Lindbom (född 1949), mysiker och musikproducent
 Mats Lindbom (född 1948), kommunalpolitiker, centerpartist
 Oscar Lindbom (1883–1954), läkare och patolog
 Otto Lindbom (1846–1905), sjömilitär
 Petteri Lindbohm (född 1993), finländsk ishockeyspelare
 Tage Lindbom (1909–2001), historiker och muslimsk mystiker
 Tobias Lindbom (född 1979), simmare
 Yvonne Lindbom (född 1954), konstnär och konstpedagog

Se även 
 Grisen Lindboms äventyr

Källor

Svenska efternamn